Le qualificazioni del singolare  femminile del Brisbane International 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Vania King (qualificata)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Vera Duševina (qualificata)
  Anna Tatišvili (ultimo turno)

 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)

Qualificati

  Vania King
  Nina Bratčikova

  Vera Duševina
  Aleksandra Panova

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
  

Brisbane International 2012
WTA Tour 2012